Жуе́-ле-Тур () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Орлеана, 6 км на південний захід від Тура.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 15532 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 35296,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Міста-побратими
  – Санта-Марія-да-Фейра, Португалія (1989)

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Жуе-ле-Тур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр і Луара

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ендр і Луара